Seznam nejproduktivnější obránců NHL uvádí lední hokejisty na pozici obránce, kteří zaznamenali nejvíce bodů – vstřelených branek v součtu s asistencemi, v celé historii NHL.

Seznam 

Seznam nejproduktivnější českých obránců v NHL 

Rekordy NHL
Hokejové seznamy